

Persone
Alessandro Niccoli (1916–1999) – politico italiano
Andrea Niccoli (1862-1917) – attore teatrale italiano
Bruno Niccoli (1926-2007) – politico italiano
Mario Niccoli (1904-1964) – storico delle religioni italiano
Nello Niccoli (1890-1977) – militare e partigiano italiano
Niccolò Niccoli (1365-1437) – letterato e umanista italiano
Raffaele Niccoli – attore italiano

Altro
 Galleria d'arte Niccoli – galleria di Parma